

Sportifs 
  (1904-1985), joueur de football américain ;
 , pilote de NASCAR retraité ;
  (né en 1960), ancien joueur de football américain ;
 , entraîneur de football américain ;
  (né en 1971), boxeur canadien ;
  (mort en 1935), manager d'un club de football ;
  (fl. 1920), joueur de football anglais ;
  (né en 1940), joueur de football anglais ;
 , joueur de baseball du  ;
 Robert Brown, ancien joueur de hockey sur glace.

Artistes 
 Robert Brown (1921-2003), acteur britannique ayant joué « M » dans quatre James Bond ;
  (né en 1926), acteur américain ayant joué Jason Bolt dans Here Come the Brides ;
 Robert Brown (1936-2007), peintre et dessinateur américain ;
  (né en 1970), chanteur du groupe steampunk Abney Park ;
  (né en 1983), multi-instrumentiste de son projet Epignosis ;
 Robert Brown (né en 1957), acteur américain ;
  (1930-2009), artiste performeur américain ;
  (1917-2009), artiste verrier américain ;
 Robert Brown, monteur américain.

Hommes politiques 
  (mort 1760), membre du parlement britannique ;
 Bob Brown (né en 1944), chef des verts australiens ;
  (né en 1933), homme politique du parti travailliste australien de 1978 à 1998 ;
 , homme politique australien depuis 2006 ;
 Robert Brown (1921-1996), homme politique anglais ;
  (né en 1947), homme politique écossais ;
  (1744-1823), parlementaire américain de Pennsylvanie ;
 , ancien parlementaire de la chambre des représentants d'Ohio ;
  (décédé en 2011), membre du sénat de Géorgie.

Scientifiques 
 Robert Brown (1773-1858), botaniste britannique, dont l’abréviation botanique standard est R.Br., et qui a notamment défini le mouvement brownien ;
 Robert Brown (1842-1895), explorateur écossais ;
 Robert Brown (décédé en 1947), entomologiste à l' ;
  (1927-2005), ethnomusicologue américain ayant inventé le terme de world music ;
 Robert H. Brown (1916-2002), astronome et physicien britannique.

Autres 
 , chancelier adjoint à l'University of Wales Institute de Cardiff ;
  (1757-1831), agronome écossais ;
  (né en 1951), Président de l'université de Boston ;
 , prospecteur américano-canadien ;
  (1904-1985), joueur de football, homme d'affaires et auteur ;
  (né en 1947), producteur de film et auteur ;
  (1892-1948), juge fédéral américain ;
 , ingénieur en chef du réseau ferré américain, lauréat du Railroader of the Year en 1978 ;
 Robert Brown (1920-2001), théologien protestant et pacifiste ;
 , officier de l'US Army ;
 Robert E. Brown, gestionnaire d'entreprise québécois.

Voir aussi